En la mitología griega existen varios personajes con el nombre de Mélite:

 Mélite, hija de Hoples, también llamada Meta, que fue la primera esposa de Egeo, el rey de Atenas. Al no conseguir dar un heredero a su marido, éste la repudió y casó con Calcíope, con la que tampoco logró tener un hijo. Por esto Egeo pensó que la diosa Afrodita estaba enojada con él, e introdujo su culto en Atenas para intentar serle favorable. 
 Mélite, una náyade, hija del dios del río Egeo, en Córcira. Cuando Heracles acudió al país de los feacios para ser purificado por Nausítoo del asesinato de sus hijos, se encontró a Mélite y tuvo con ella a Hilo, el héroe epónimo de los hileos.
 Mélite, hija del oceánida Erasino que acogió a Britomartis en la ciudad de Argos.
 Mélite, una de las nereidas, hija por tanto de Nereo y Doris.

Además, Mélite o Melitea era una antigua ciudad griega de Tesalia.

en:Melite (naiad)
nl:Melite (naiade)